Станция была открыта в рамках продления линии Истерн-Паркуэй от Атлантик-авеню дальше в Бруклин — до Краун-Хайтс — Ютика-авеню. Станция расположена на четырёхпутном участке линии и представлена одной островной платформой, обслуживающей только локальные пути. Глубже (под платформой) располагаются четыре пути. Два внешних из них — это экспресс-пути той же линии. Два пути между ними относятся к двухпутной линии Брайтон и к востоку от станции уходят вглубь. Такое сплетение путей двух линий объясняется их совместным строительством в рамках «Двойного контракта». Платформы оформлены мозаикой. В 1995 году в мезонине станции поместили мозаику, увековечившую название компании IRT, к сети которой относилась станция. Выход со станции приводит к перекрёстку Плаза-стрит, Флатбуш-авеню и Сент-Джонс Плейс.

Примечания

Ссылки 
 www.nycsubway.org:
 Brooklyn IRT: Grand Army Plaza
 Wings for the IRT, The Irresistable Romance of Travel Artwork by Jane Greengold (1993)
 Station Reporter — 2 Train
 Station Reporter — 3 Train
 The Subway Nut — Grand Army Plaza Pictures 
 MTA’s Arts For Transit — Grand Army Plaza (IRT Eastern Parkway Line)
 Plaza Street entrance (northeast from Grand Army Plaza) from Google Maps Street View